Арсе́ньево — рабочий посёлок, административный центр Арсеньевского района Тульской области России.

Образует одноимённое муниципальное образование рабочий посёлок Арсеньево со статусом городского поселения, как единственный населённый пункт в его составе.

Население —  чел. ().

География 
Расположен в 85 км к юго-западу от Тулы. Грузовая железнодорожная станция на линии «Козельск—Горбачёво»(С 1 января 2016 года пассажирское сообщение по ней не осуществляется).

История 
Посёлок возник, как пристанционный, в связи со строительством Данково-Смоленской линии Рязано-Уральской железной дороги. Название станция (открыта в 1899 год) получила по фамилии местного землевладельца А. А. Арсеньева.

Статус посёлка городского типа — с 23 августа 1966 года. День поселка, по решению районного представительного органа, отмечается в последнюю субботу июня.

Население

Экономика 
Центр сельскохозяйственного района. Основные предприятия посёлка — маслодельный завод, хлебоприёмное предприятие, хлебокомбинат.

Культура 
В Арсеньево работают общеобразовательная школа, детская школа искусств, дом культуры, социально-психологический центр диагностики и консультирования «Вита». В посёлке расположена районная библиотека, функционирует историко-краеведческий музей. Выходит газета «Арсеньевские вести». В посёлке устроена в переоборудованном здании бывшей гостиницы между 1980 и 2000 годами церковь Жен Мироносец.

Ежегодно в посёлке и в селе-усадьбе композитора А. С. Даргомыжского, расположенном в Арсеньевском районе, проводится фестиваль «Песни Родины Даргомыжского».

Арсеньевский краеведческий музей 
Музей создан в 1992 году по инициативе учителя-краеведа Б. Р. Бальцера, который много лет занимался историей родного края, исследовательской работой в архивах, ходил с ребятами в походы, проводил археологические и этнографические экспедиции. В настоящее время музей располагается в 10 небольших залах. Его экспозиции рассказывают об истории района в древности, его флоре и фауне, показывают крестьянский быт, раскрывают героические страницы прошлого, особенно в годы Великой Отечественной войны, знакомят посетителей с жизнью замечательных людей, с творчеством арсеньевцев. Сотрудники музея занимаются поисковой деятельностью в области этнографии, фольклористики, изучением памятников истории и культуры, организацией и проведением экскурсий по экспозициям, выездных экскурсий, тематических мероприятий, выставок живописи и декоративно-прикладного искусства, работой с краеведческими объединениями.

Курган Бессмертия 
Курган Бессмертия был насыпан руками арсеньевцев над братской могилой воинов, погибших в боях Великой Отечественной войны у деревни Рахлеево. В основании замурована книга с 3300 именами воинов. На стеле у подножия изображен орден Победы с георгиевской лентой и датами «1941-1945», ниже, на небольшом постаменте — символы солдатской жизни. Перед курганом горит Вечный огонь. На пьедестале около кургана — гаубица. Открыт в 1970 году.

Памятник А. С. Даргомыжскому 
Бронзовый бюст на мраморной колонне (скульптор В. М. Клыков, архитектор В. И. Снегирев) — памятник федерального значения. Установлен в 1988 году. До 2013-го был единственным в мире памятником в честь великого композитора.

Аллея героев 
Аллея Героев расположена в парке Центра культуры и досуга, включает постаменты с именами Героев Советского Союза, братскую могилу со стелой, скульптуру женщины-матери (скульптор В. А. Горяный) со скорбным взглядом, в ниспадающем складками платке, которая держит в руках траурную ветвь. Перед фигурой расположен увитый лентами венок. Вся композиция выполнена в белом цвете. На мемориальных табличках братской могилы увековечены имена арсеньевцев, погибших в годы ВОВ, рядового Жижина, погибшего в Афганистане.

Памятник С. И. Челюскину 
Установлен в 2019 году. Изваял его скульптор Серафим Чаркин, член Союза художников России.

Литература 
 Сост. ГУК ТО «ОЦРК». Паспорт муниципального образования Арсеньевского р-н в области культурно-познавательного туризма. Арсеньево.

Примечания 

Населённые пункты Арсеньевского района
Посёлки городского типа Тульской области
Районные центры Тульской области
Муниципальные образования Арсеньевского района
Городские поселения Тульской области